Porta Bologna a  Crevalcore
 Porta Bologna a  Pieve di Cento